Wassersack steht für:
 Wassersack (Bergbau), wassergefüllte Höhlung im Hangenden
 Wassersack (Explosionsschutz), siehe auch Druckwellenversiegelung
 Badesack, wasserdichter Beutel für Schwimmer